Село — один із видів сільських населених пунктів
 «Село» — ілюстрований тижневик для селян і робітників, що виходив у Києві 1909—1911 за редакцією Михайла Грушевського

Село — село, Верхньотоємський район, Архангельська область
 Село — село, Вожегодський район, Вологодська область
 Село — село, Волосовський район, Ленінградська область
 Село — село, Духовщинський район, Смоленська область
 Село — селище, Каргопольський район, Архангельська область
 Село — село, Мошенський район, Новгородська область
 Село — село, Няндомський район, Архангельська область
 Село — присілок, Калінінське сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область
 Село — присілок, Толшменське сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область

Село — поселення, община Айдовщина